Brendemühl steht für: 
 Alex Brendemühl, Schauspieler
 Brendemühl, Ort in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Jatki